José Salcedo puede referirse a:

José Salcedo Palomeque, montador de cine español;
José Domingo Salcedo, futbolista paraguayo;
José Gastón Salcedo, exfutbolista chileno;
José Alejandro Salcedo Aquino, filósofo mexicano;
José Luis Salcedo Bastardo, historiador y diplomático venezolano;
José Antonio Salcedo Sánchez, futbolista español.